Osoby o tym nazwisku:
 Oscar Urbina – katolicki duchowny
 Roberto Urbina – kolumbijski aktor filmowy i telewizyjny